Кулонж — коммуна во Франции, департамент Вьенна
 Кулонж — коммуна во Франции, департамент Приморская Шаранта
 Кулонж — коммуна во Франции, департамент Шаранта
 Кулонж — коммуна во Франции, департамент Эр